David Woodard (; nacido el 6 de abril de 1964) es un director de orquesta y escritor estadounidense, y descendiente de prominentes familias coloniales. Durante la década de 1990 acuñó el término préquiem, que es una palabra compuesta formada por la unión de preventivo y réquiem, para describir su práctica budista de la composición de música dedicada a tocarse durante o poco antes de la muerte del sujeto.

Entre las presentaciones de ceremonias conmemorativas en Los Ángeles, en las Woodard se ha desempeñado como conductor o director musical, se incluye una ceremonia cívica que se llevó a cabo en el 2001 en el funicular Angels Flight, el cual ya no opera en la actualidad, en honor al accidente a causa del que falleció León Praport, y en el que su viuda Lola resultó lesionada. Ha realizado varios réquiems por la fauna, incluyendo uno para un pelícano pardo de California, en la cresta de berma de una playa en la que cayó el animal. Tiende a usar tintas de colores cuando prepara partituras.

Timothy McVeigh le pidió a Woodard que dirigiera la misa de préquiem en la víspera de su ejecución en Terre Haute, Indiana. Woodard accedió a hacerlo y reconoció el «horrible acto» de McVeigh pero su intención era brindar consuelo. Dio apertura a la misa con la sección de coda de su obra «Ave Atque Vale» junto a un coro de vientos local en la iglesia de St. Margaret Mary, cercana a la USP Terre Haute. Entre la audiencia se encontraban los testigos que iban a presenciar la ejecución la mañana siguiente. El arzobispo Daniel M. Buechlein y luego el cardenal Roger Mahony le solicitaron al papa Juan Pablo II que bendijera la partitura de Woodard.

Woodard es conocido por sus réplicas de la Dreamachine (máquina de sueños), una lámpara ligeramente psicoactiva que ha sido exhibida en museos de arte en todo el mundo. En Alemania y Nepal, es conocido por sus contribuciones a la revista literaria Der Freund, incluyendo escritos sobre el karma interespecie, la conciencia de las plantas, y el asentamiento paraguayo en Nueva Germania.

La bisabuela novena de Woodard es Frances Latham, «Madre de gobernadores», quien en 1638 se estableció en Isla Aquidneck (Portsmouth). A través de Latham, Woodard también desciende de los antepasados europeos Harald Blåtand, Alfredo el Grande y Boleslao I de Bohemia.

Educación 
Woodard recibió su educación en The New School for Social Research (La Nueva Escuela de Investigación Social) y la Universidad de California, Santa Bárbara.

Nueva Germania 
En el 2003, Woodard fue elegido como asesor del gobierno en Juniper Hills (Condado de Los Ángeles), California. En esta capacidad, propuso una relación de ciudad hermana con Nueva Germania, Paraguay. Para avanzar en su plan, Woodard viajó a la antigua utopía vegetariana/feminista, y se reunió con el liderazgo municipal. Tras una visita inicial, después de encontrarse con una población en «declive moral e intelectual», decidió no continuar con la relación, pero encontró en la comunidad un objeto de estudio para futuros escritos. Le interesan particularmente las ideas proto-transhumanistas del planificador especulativo Richard Wagner y Elisabeth Förster-Nietzsche, quien junto a su esposo Bernhard Förster fundó y vivió en la colonia entre 1886 y 1889.

En reconocimiento a los ideales fundadores de la colonia, Woodard compuso el himno coral «Our Jungle Holy Land».

Del 2004 al 2006 Woodard dirigió numerosas expediciones a Nueva Germania, ganando el apoyo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. En el 2011, Woodard le concedió al novelista suizo Christian Kracht la autorización para publicar su cuantiosa correspondencia personal, principalmente relacionada con Nueva Germania, en dos volúmenes y bajo la imprenta de la Universidad de Hannover, Wehrhahn Verlag. Frankfurter Allgemeine Zeitung dice lo siguiente del intercambio de cartas, «[Los autores] hacen desaparecer la frontera entre la vida y el arte». Der Spiegel postula que el primer volumen, Five Years, Vol. 1, es «el trabajo espiritual preparatorio» para la novela subsiguiente de Kracht, Imperium.

De acuerdo con Andrew McCann, Woodard se embarcó en «un viaje a lo que queda del lugar, donde los descendientes de los colonos originales viven en circunstancias drásticamente reducidas» y se inspiró para «avanzar en el perfil cultural de la comunidad, y a construir un mini Festspielhaus de Bayreuth en el sitio de lo que alguna vez fue la residencia familiar de Elisabeth Förster-Nietzsche». En los últimos años, Nueva Germania se ha convertido en un destino más afable, con establecimientos hoteleros y un museo histórico improvisado.

Dreamachine 
De 1989 al 2007, Woodard construyó réplicas de la Dreamachine, un dispositivo estroboscópico que idearon Brion Gysin e Ian Sommerville e involucra un cilindro con ranuras, está hecho de cobre o papel, y gira alrededor de una lámpara eléctrica—cuando se observa con los ojos cerrados, la máquina puede desencadenar alteraciones mentales comparables a la intoxicación por drogas o a los sueños.

Después de contribuir con una Dreamachine a la retrospectiva visual en el LACMA de William S. Burroughs en 1996, Ports of Entry, Woodard se hizo amigo del autor y le dio una Dreamachine de «modelo bohemio» (de papel) para su cumpleaños número 83 y último. Sotheby's subastó la máquina y se la entregó a un coleccionista privado en el 2002, ahora sigue en préstamo extendido de Burroughs' estate al Spencer Museum of Art.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Publicaciones de y sobre David Woodard en el catálogo Helveticat de la Biblioteca Nacional de Suiza
 David Woodard en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos
 David Woodard, Kiddle

Directores de orquesta de Estados Unidos
La Nueva Escuela
Alumnado de la Universidad de California en Santa Bárbara
Nacidos en Santa Bárbara (California)